Picassent kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Picassent (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Picassent (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar